Ката́ния (, ) — город-порт в итальянском регионе Сицилия, административный центр одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Город расположен на восточном побережье острова Сицилия у подножья вулкана Этна. Население — 294 756 человек (2010).

Покровительницей города считается Св. Агата. Праздник города 5 февраля.

История 
Катания была основана в 729 году до н. э. греческими колонистами, прибывшими сюда из эвбейского города Халкида. Уроженцем города был его полулегендарный законодатель Харонд, чьи законы отличались чрезвычайной суровостью, но были приняты в других халкидских колониях Италии и Силиции под названием «халкидские установления».

В 476 году до н. э. город был завоёван Гиероном I, жестоким сиракузским тираном, который изгнал жителей и переименовал его в Этну. После смерти тирана люди переселились обратно и вернули Катании её первоначальное название. Однако период независимости был коротким: в 403 году до н. э. другой правитель Сиракуз подчинил себе город, а его жителей продал в рабство. Археологическим памятником этой эпохи является статуя Коры (Персефоны) с факелом.

Почти 150 лет Катания находилась в зависимости от Сиракуз. В 263 году до н. э. в ходе первой Пунической войны город был захвачен римлянами и вплоть до V века входил в состав Римской империи. Эти несколько столетий стали периодом расцвета экономики и культуры. Здесь был построен форум (развалины которого сохранились вблизи двора Сан-Панталеоне), цирк для соревнований на колесницах, театр и одеон, в северной части — амфитеатр. К этому же периоду относится создание системы водоснабжения, что говорит о высоком уровне жизни горожан.

После падения Рима городом правила Византийская империя. В 827 году на Сицилии высадились арабы, а позднее, в 1071 году, их вытеснили норманны под предводительством Рожера I.

В 1169 году Катания была разрушена сильным землетрясением. Тридцать лет спустя власти города поддержали Отвилей в борьбе против Генриха VI, сына Фридриха Барбароссы. В ответ войска императора захватили и сожгли часть города, в том числе кафедральный собор. Во время правления Фридриха II Катания наконец освободилась от феодальной зависимости (1240).

В 1347 году в результате эпидемии чумы город практически обезлюдел.

Подтверждением культурного статуса Катании можно считать открытие здесь первого на Сицилии университета (1434).

Вторая половина XVII века — трагический период в истории города: в 1669 году произошло сильное извержение вулкана Этна, большинство домов оказались погребены под слоем лавы и пепла. В 1693 году, когда Катания ещё не оправилась от первого удара, землетрясение уничтожило всё, что сохранилось или было построено. Однако жители не покинули город и снова восстановили его. В качестве основных материалов использовались чёрная лава и светлый известняк.

В XIX веке Катания восставала против Бурбонов в 1837 и 1848 годах, а позже вошла в состав Объединенной Италии. С этого периода город быстро развивался, немного замедлив рост только во время Второй мировой войны. Последние несколько десятилетий в Катании создаётся высокотехнологичное производство, поэтому её иногда называют европейской Силиконовой долиной.

Климат

Демография

Виды города

Христианство в Катании 
 Агата Катанская
 Евпл Катанский
 Иаков Катанский
 Кирилл Катанский
 Лев Катанский
 Савин Катанский

Культура 
 Театр Массимо Беллини

Образование и наука 
 Катанийский университет

Экономика и транспорт 
Катания — важный транспортный узел. Имеются судоремонтные верфи, локомотивное депо, предприятия сельскохозяйственного машиностроения и электронная, нефтеперерабатывающая и химическая промышленность. Вблизи города — месторождение природного газа.

 Имеется метрополитен (1 линия, станции в основном наземного типа).
 Аэропорт Катании Фонтанаросса расположен в 5 км от города и носит имя Винченцо Беллини.
 Узкоколейная железная дорога вокруг Этны
 Городские автобусные маршруты, в том числе в аэропорт
 Автобусное сообщение с другими городами Сицилии.

Примечания

Ссылки 
 

 
Города Сицилии
Столицы летних Универсиад